О́йстрах — еврейская фамилия, происходящая от названия Австрии на идише. Известные носители:
 Ойстрах, Давид Фёдорович (1908—1974) — выдающийся советский скрипач, альтист, дирижёр и педагог, профессор Московской консерватории.
 Ойстрах, Игорь Давидович (1931—2021) — советский и российский скрипач, народный артист СССР; сын Давида Ойстраха.